Галина Ивановна Яцкина (род. 1944) — советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР (1980). Первая в истории советского кинематографа актриса — кандидат наук, воспитавшая звёзд отечественного театра и кино, таких как Маковецкий, Суханов, Жигунов, Копылова и др. Основатель и генеральный директор студии «Киноконтакт» (kinocontact.ru)).

Биография 
Галина Яцкина родилась 16 июня 1944 года в Махачкале. Окончила Театральное училище им. Б. Щукина (курс Бориса Захавы) и аспирантуру при этом же училище (1979).

 В 1966—1967 годах — актриса театра им. К. С. Станиславского.
 С 1967 года — актриса академического театр им. Маяковского.
 С 1973 года — актриса театра им. Ленинского комсомола.
 С 1977 года — член КПСС. Была секретарём парторганизации Щукинского училища
 С 1979 года — педагог кафедры актёрского мастерства Театрального училища имени Б. Щукина.
 С 1991 года — генеральный директор студии «Киноконтакт» (kinocontact.ru).

Творчество

Фильмография

Продюсер 
  — Под солнцем

Признание и награды 
 Лауреат премии Московского комсомола
 Лауреат Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Премии за актёрскую работу» за 1977 год.
 Заслуженная артистка РСФСР (1980).
 Приз им. скульптора Сергея Коненкова на IV Всероссийском кинофестивале актёров-режиссёров «Золотой Феникс» (2011, Смоленск, документальный фильм «Русский офицер»).

Примечания

Ссылки 
 Галина Яцкина на сайте «Российские и советские актёры»
 Галина Яцкина на сайте «RUSKINO»
 Галина Яцкина на сайте «Известные люди»

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Театр им. Станиславского
Актёры и актрисы «Ленкома»
Персоналии:Московский академический театр им. Вл. Маяковского
Члены КПСС